Шебаршино — название населённых пунктов в России:
 Шебаршино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Шебаршино — деревня в Старицком районе Тверской области.